Bosanska Kostajnica, een gemeente in Bosnië aan de grens met Kroatië
Hrvatska Kostajnica, een stad in Kroatië